Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 72-es, továbbá 72A, 72É, 72K és 72Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 72-es busz (Budapest)→272-es busz (Budapest)
 72É busz (Budapest)→972-es busz (Budapest)

 72-es busz (Kaposvár)

 72-es busz (Pécs)megszűnt

 72-es busz (Szeged)
 72A busz (Szeged)
 72K busz (Szeged)ideiglenes
 72Y busz (Szeged)→77-es busz (Szeged)